Раковица може бити:

 Градска општина Раковица, општина у граду Београд, Република Србија
 Раковица (Београд), насеље у општини Раковица, град Београд, Република Србија
 Раковица (Чајетина), насеље у општини Чајетина, Златиборски округ, Република Србија
 Раковица (Козарска Дубица), насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Раковица (Хрватска), општина на Кордуну (до 1995. насеље у општини Слуњ), Република Хрватска
 Раковица (Илиџа), насеље у општини Илиџа, Федерација БиХ, БиХ
 Раковица (Вождовац), насеље у градској општини Вождовац, град Београд, Република Србија 
 Раковица (Арђеш), је насеље је у Румунији у округу Арђеш у општини Миовени
 Раковица (Браила), је насеље је у Румунији у округу Браила у општини Раковица
 Раковица (Будешти), је насеље је у Румунији у округу Валча у општини Будешти
 Раковица (Васлуј), је насеље је у Румунији у округу Васлуј у општини Гарчени
 Раковица (Горж), је насеље је у Румунији у округу Горж у општини Половрађи
 Раковица (Дамбовица), је насеље је у Румунији у округу Дамбовица у општини Букшани
 Раковица (Долж), је насеље је у Румунији у округу Долж у општини Бралоштица
 Раковица (Олт), је насеље је у Румунији у округу Олт у општини Воињаса
 Раковица (Раковица), је насеље је у Румунији у округу Валча у општини Раковица
 Раковица (Сибињ), је насеље је у Румунији у округу Сибињ у општини Раковица
 Раковица (Тимиш), је насеље је у Румунији у округу Тимиш у општини Раковица

или 

 Манастир Раковица, манастир Српске православне цркве

или

 Раковица (ријека), ријека у насељу Раковица, општина Илиџа, град Сарајево, Федерација БиХ, БиХ